

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Raszówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin
 Raszówka – przysiółek wsi Raszówka w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin
 Raszówka – przysiółek wsi Mniów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów